Катрин Якобсдоуттир (, ; род. 1 февраля 1976, Рейкьявик) — исландская политическая деятельница левого толка, журналист и преподаватель. Премьер-министр Исландии с 30 ноября 2017 года.

Биография 
Родилась 1 февраля 1976 года в Рейкьявике. Происходит из семьи исландской интеллигенции, давшей стране нескольких известных литераторов, учёных, инженеров и политиков. Отец Якоб Арманнсон (Jakob Ármannson; 1939—1996) был преподавателем и банковским служащим, мать Сигни Тороддсен (Signy Thoroddsen; 1940—2011) — психологом. Её сестра и старшие братья-близнецы также занялись гуманитарными науками. Её прабабушка  (1863—1954) — автор нескольких повестей, её дядя  (1937—1994) — поэт, художник и переводчик.

Отлично училась в Университете Исландии, окончив его в 1999 году со степенью бакалавра по специальности филолог, изучала исландский и французский языки. Защитила магистерскую диссертацию по исландской литературе, посвящённую творчеству популярного исландского автора детективов Аднальдюра Индридасона, в том же университете в 2004 году. В студенческие годы снялась в клипе исландской инди-поп-группы Bang Gang.

Работала на полставки в качестве языкового консультанта в информационном агентстве канала общественного вещания Исландской государственной радиовещательнной и телевизионной службы (RÚV) в 1999—2003 годах. Затем подрабатывала в качестве журналистки-фрилансера для телевидении и различных печатных СМИ с 2004 по 2006 год, а также являлась инструктором по непрерывному образованию в 2004—2007 годах. Работала в редакции издательств  и  (2005—2006).

В 2006—2007 гг. преподавала в Университете Исландии и .

Политическая деятельность 

Принимала активное участие в студенческой, а затем муниципальной политике, в том числе в качестве помощника члена городского совета в Рейкьявике. Состояла в «Лево-зелёном движении» с самого его основания в 1999 году. Стала заместительницей председателя партии «Лево-зелёное движение» в 2003 году и председательницей в 2013 году в возрасте 37 лет, заменив прежнего лидера Стейнгримюра Йохана Сигфуссона, под чьим руководством партия участвовала в коалиционном правительстве Йоханны Сигурдардоттир с Социал-демократическим альянсом и пережила существенное падение рейтингов.

Член Альтинга (однопалатного парламента Исландии) от Северного избирательного округа Рейкьявика с 2007 года. В 2007—2009 гг. руководила парламентской фракцией «Лево-зелёного движения».

По итогам парламентских выборов 2009 года «Лево-зелёное движение» вошло в коалиционное правительство социал-демократов и «лево-зелёных». Катрин Якобсдоуттир занимала посты министра образования, науки и культуры и министра по вопросам сотрудничества со странами Северной Европы, с 2 февраля 2009 года по 23 мая 2013 года. С 31 мая по 31 октября 2011 года находилась в декретном отпуске и её замещала министр по вопросам окружающей среды Исландии Свандис Сваварсдоттир.

Опросы общественного мнения показали, что у Катрин Якобсдоуттир был самый высокий рейтинг доверия среди всех исландских политиков по состоянию на весну 2016 года (59,2 %), когда премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон был вынужден подать в отставку на фоне офшорного скандала; эти показатели сохранялись на протяжении последующих лет.

Привела свою партию к первому в её истории второму месту (15,9 %) на досрочных парламентских выборах 2016 года. Когда лидеру занявшей первое место правоцентристской Партии независимости Бьярни Бенедиктссону не удалось сформировать коалиционное правительство с первой попытки, президент Гвюдни Йоуханнессон поручил 16 ноября это Катрин Якобсдоуттир. Однако её попытки сформировать левоцентристскую коалицию между пятью оппозиционными партиями («Лево-зелёное движение», Пиратская партия Исландии, Социал-демократический альянс, «Светлое будущее», «Возрождение») также остались безуспешными. Наибольшие разногласия вызвали вопросы политики в области рыболовства и налогообложения. В итоге Бьярни Бенедиктссон вернул мандат на формирование правительства и сформировал кабинет.

Премьер-министр Исландии 
Год спустя, на досрочных парламентских выборах 2017 года, Лево-зелёное движение, хотя и не победило (как предсказывали многие социологические опросы), но укрепило свои позиции на втором месте (16,9 %) после Партии независимости, и Катрин Якобсдоуттир первой получила от президента мандат на формирование правительства 2 ноября 2017 года. Согласно правилам, Бьярни Бенедиктссон лишился мандата из-за ухудшения результатов Партии независимости.

Однако желаемую левоцентристскую коалицию (из 4 политических сил: Лево-зелёного движения, Социал-демократического альянса, Пиратской и Прогрессивной партии) вновь не удалось сформировать, и Катрин Якобсдоуттир пришлось создавать правительство со своими политическими оппонентами из ведущих политических сил правых и центра — Партии независимости и Прогрессивной партии. После окончания переговоров, президент Гвюдни Йоуханнессон выдал ей премьерский мандат, и 30 ноября 2017 года Катрин Якобсдоуттир возглавила правительство. Она стала второй женщиной на посту премьер-министра Исландии после Йоханны Сигурдардоттир, возглавлявшей правительство в 2009—2013 гг.

Занимает экосоциалистические и феминистические позиции; сторонница либерализации миграционного законодательства и декриминализации лёгких наркотиков. Не поддерживает присоединение Исландии к Евросоюзу, поскольку считает, что политика ЕС сосредоточена на принципах свободного рынка и в ней слишком много от глобального капитализма.
Катрин также выступает против членства Исландии в НАТО, но в качестве компромисса с коалиционными партнёрами, её правительство не поднимает вопроса о выходе из Альянса или о проведении соответствующего референдума.

Вскоре после вступления в должность главы правительства отправилась на климатический саммит «Одна планета» в Париже в декабре 2017 года, взяв обязательство достижения Исландией к 2040 году «углеродного нейтралитета» (нулевого баланса выбросов двуокиси углерода).

Личная жизнь 
Замужем, супруг — Гуннар Эрн Сигвальдасон (Gunnar Örn Sigvaldason), имеет философское образование, воспитывает троих сыновей — Якоб (род. 2005), Иллуги (род. 2007), Аурманн Ауки (род. 2011).

Примечания

Ссылки 
 
 

Политики XXI века
Правители Европы XXI века
Министры образования Исландии
Женщины — премьер-министры
Премьер-министры, вступившие в должность в 2017 году
Действующие руководители государств
Журналисты Исландии
Социалисты Исландии
Выпускники Исландского университета
Женщины-политики Исландии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2021 году